

Lokalizacje

Niemcy 
 Gmund am Tegernsee – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miesbach

Inne 
 Büttenpapierfabrik Gmund – producent papieru czerpanego

Zobacz też 
 Gmünd